Hermann Buhl, (1924–1957) osztrák hegymászó
Hermann Buhl, (1935–2014) német atléta